Katajajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Katajajärvi (sjö i Lappland), 
 Katajajärvi (sjö i Mellersta Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar